Богоявленская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Богоявленская волость (Усть-Сысольский уезд) — в составе Вологодской губернии, Усть-Сысольский уезд
 Богоявленская волость (Великоустюжский уезд) — в составе Вологодской губернии, Великоустюжский уезд
 Богоявленская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд
 Богоявленская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии, Варнавинский уезд
 Богоявленская волость (Льговский уезд) — в составе Курской губернии, Льговский уезд
 Богоявленская волость (Семёновский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Семёновский уезд
 Богоявленская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии, Повенецкий уезд
 Богоявленская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд
 Богоявленская волость (Бугульминский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугульминский уезд
 Богоявленская волость (Сычёвский уезд) — в составе Смоленской губернии, Сычёвский уезд
 Богоявленская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Моршанский уезд
 Богоявленская волость (Стерлитамакский уезд) — в составе Уфимской губернии, Стерлитамакский уезд
 Богоявленская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии, Александрийский уезд